Z24 oder Z 24 steht für:

 Z 24, deutscher Zerstörer
 NSWGR-Klasse Z24, Dampflokomotiven der Bauart Mogul der New South Wales Government Railways von Dübs and Company
 Sportversion des Chevrolet Cavalier, siehe Chevrolet Cavalier #Cavalier (1981–1994)

Z-24 steht für:

 Zlín Z-24, tschechoslowakische Variante der Grunau Baby IIb, deutsches Segelflugzeug

Z24